Golovchenko ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Golovchenko (* 1974), uruguayischer Schwimmer
 Kirill Golovchenko (* 1974), ukrainischer Fotokünstler